Viinakallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viinakallio (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 
 Spritberget, ö, Mellersta Österbotten, Karleby, 

Robotskapade Finlandförgreningar